«Ариг Ус» () — первая негосударственная телерадиокомпания в Республике Бурятия. В настоящее время численность сотрудников составляет 85 человек. Располагается в Улан-Удэ.

История 
Телеканал был основан в 1992 году.

Первым гендиректором был Ярослав Николаев, некогда бывший местным спецкором программы «Время», а техническая служба состояла из бывших членов БГТРК.

Первый эфир состоялся 1 июня 1992 года в 6:00 утра. В эфире шли музыкальные клипы, новости и фильмы.

В 1993 году, в связи с обстрелом Верховного Совета канал был заморожен, но в 1994 году возобновил эфир на 9 ТВК. В этом же году он стал сетевым партнёром ТВ-6, в дальнейшем ТВС, а с 2003 года ТНТ.

В 2011 году канал расширяет своё информационное вещание, запустив региональную программу «Вся Бурятия».

2 апреля 2012 года в кабельных сетях начал вещание телеканал «Ариг Ус 24» с собственным программированием.

С 22 марта 2005 года в состав телерадиокомпании входит сетевое издание «Ариг Ус онлайн».

Программы

Актуальные проекты 

 «Восточный экспресс», ведущие — Лариса Иринцеева, Союна Бухаева, Инесса Скосырская, Сергей Смолянинов.
 «Дежурный по городу. Неделя»
 «На ночь глядя», ведущий — Андрей Левантуев.
 «Точка зрения» (до 2006 «Будни»), ведущий — Герман Галсанов.
 «Спортивный экспресс», ведущий — Алексей Туробов.
 «Семейный контролер», ведущая — Саржана Мэрдыгеева.
 «Новое утро», ведущие — Александра Кузьмина, Александр Малханов.
 «Великолепная пятёрка», ведущий — Валерий Скосырский.
 «Барышня-крестьянка», ведущая — Кристина Соснина, Марина Валуева.
 «До и после», ведущая — Мария Плеханова.
 «hонюуша», ведущая — Номина Цырендылыкова.
 «Проект 3Д», ведущий — Алексей Фишев.
 «Бизнес на прокачку», ведущий — Валерий Скосырский.
 «Прогулки по городу», ведущая — Саржана Мэрдыгеева.
 «Мүнгэн сэргэ», ведущий — Дашидоржо Болотов.
 «Девчата», ведущие — Алевтина Дармаева, Александра Кузьмина, Жаргалма Бадмаева.
 «Экспаты», ведущая — Жаргалма Бадмаева.
 «Хочу на Ариг Ус», ведущая — Кристина Соснина.
 «Истории 30-летних»
 «Невидимый дом», ведущая — Янина Нимаева.

Бывшие проекты 

 «Провинциальные анекдоты», ведущие — Андрей Левантуев, Елена Лузан, Алексей Михалёв, Алексей Щербаков, Дмитрий Фалилеев, Борис Кондратьев.
 «Улан-Удэ: Инструкция по применению», ведущие — Анна Чемусова, Саян Галсандоржиев, Александра Цыремаева, Мария Мордовская, Татьяна Шелковникова, Ирина Геранина.
 «Власть и мы», ведущие — Лазарь Бартунаев и Алексей Фишев.
 «Знакомые незнакомки», ведущая — Елена Дружинина.
 «Дар», ведущая — Нина Кремер.
 «36.6», ведущие — Туяна Галсандоржиева, Анастасия Манхеева.
 «Армия любимчиков»
 «4WD»
 «Клёво»
 «Прекрасное далёко»
 «Музейные тайны», ведущая — Екатерина Шумал.
 «Будьте здоровы!»
 «Вся Бурятия», ведущая — Ирина Эрмиль.
 «Афиша», ведущая — Мария Мордовская.
 «ТЭЦ-3», ведущие — Саян Самбялов, Валерий Скосырский, Михаил Козлов, Анна Чемусова, Екатерина Андреева, Союна Бухаева.
 «Метод и мудрость», ведущий — Максим Дашинимаев.
 «Максимальный эффект», автор и ведущий — Максим Дашинимаев.
 «Буряадаар дуугараял 2.0», автор и ведущий — Жаргал Бадагаров.
 «Давай займемся бизнесом», ведущий — Валерий Скосырский.
 «Твоё дело», ведущий — Валерий Скосырский.

Сетевое партнёрство 

 «ТВ-6» — 1994—2002.
 «ТВС» — 2002—2003.
 «ТНТ» — 2003—2017.

Другие проекты 

 Трансляции городских, республиканских и спортивных мероприятий.
 Прямые эфиры на главные праздники.
 Регулярное проведение спартакиады на призы Ариг Ус.
 Проведение Фестиваля дворовых игр.

Примечания

См. также 
 Телевидение в Бурятии

Ссылки 
 На телеканале «Ариг Ус» сменилось руководство
 ТРК «Ариг Ус» меняет руководство 
 Телеканал «Ариг Ус» оштрафовали за неоднократное нарушение закона «О рекламе»
 «Тивиком» и «Ариг Ус» сойдутся в борьбе за цифровое телевидение
 «Ариг Ус» заключил соглашение с Буддистской Сангхой

Телеканалы России
Телевидение в Бурятии
Телекомпании Бурятии
Культура Улан-Удэ
Компании Улан-Удэ
Телеканалы на русском языке
Телеканалы на бурятском языке
HD-телеканалы
Появились в 1992 году в России
1990-е годы в Бурятии